Tiuholma kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tiuholma (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 
 Tiuholma (ö i Södra Österbotten), Järviseutu, 

Robotskapade Finlandförgreningar